Сульфа́т ко́бальта(II) — неорганическое вещество с формулой CoSO4, является солью двухвалентного кобальта и серной кислоты. Безводный сульфат кобальта(II) представляет собой кристаллическое вещество розового цвета. Гептагидрат сульфата кобальта(II) CoSO4·7H2O имеет вид красных кристаллов и известен под названием «кобальтовый (красный) купорос». Встречается в природе в виде ряда минералов, применяется в качестве пигмента и при покрытии других металлов кобальтом.

Нахождение в природе 
Сульфат кобальта(II) встречается в природе в виде минералов аплоуита, мурхаусита и биберита. Основные свойства этих минералов представлены в таблице.

Физические свойства 
Безводный сульфат кобальта(II) — кристаллическое вещество розового цвета. Очень гигроскопичен. Хорошо (но медленно) растворяется в воде (36,3 г/100 г H2O при 20 °C и 49,3 г/100 г H2O при 80 °C). Плохо растворяется в этаноле (0,17 г/л при 25 °C), концентрированной серной кислоте, несколько лучше — в метаноле (4,2 г/л при 25 °C) и глицерине.

Безводный сульфат кобальта(II) существует в двух кристаллических модификациях:

 α-CoSO4 розового цвета, имеет ромбическую сингонию кристаллической решётки (пространственная группа Pnma, a = 0,671 нм, b = 0,845 нм, с = 0,465 нм, Z = 4).
 β-CoSO4 сиреневого цвета, имеет моноклинную сингонию кристаллической решётки.

Температура фазового перехода α→β 440 °C. Стандартная энтальпия фазового перехода α→β 6,7 кДж/моль. Моноклинная модификация является устойчивой при высоких давлениях.

При температуре 600—700 °C сульфат кобальта(II) разлагается (см. раздел Химические свойства).

Кристаллогидраты 
При осаждении из растворов и при поглощении влаги сульфат кобальта(II) образует ряд кристаллогидратов.

 Гептагидрат  — красные кристаллы с моноклинной сингонией (пространственная группа P21, а = 1,545 нм, b = 1,308 нм, с = 2,004 нм, β = 104,67°, Z = 16). Известны также две метастабильные модификации гептагидрата — с ромбической и моноклинной сингониями.
 Гексагидрат  — оранжево-красные кристаллы с моноклинной сингонией.
 Моногидрат  — розовые кристаллы с моноклинной сингонией.

Кроме того, известны метастабильные гидраты с 4 и 2 молекулами воды.

Химические свойства

Разложение 
Кристаллогидраты сульфата кобальта(II) при нагревании разлагаются, теряя кристаллизационную воду:
 

При дальнейшем нагревании безводный сульфат кобальта(II) разлагается до двойного оксида с выделением диоксида серы и кислорода:

Гидролиз 
При растворении в воде сульфат кобальта(II) диссоциирует, при этом происходит гидратация катиона:
 

Катион гексааквакобальта(II) обратимо гидролизуется, давая кислую среду:

Обменные реакции в растворе 
 В водных растворах сульфат кобальта(II) вступает в реакции с щелочами:
 с концентрированной (более 10 %) щёлочью образуется фиолетово-синий осадок гидроксида кобальта(II):
 
 с разбавленной щёлочью образуются осадки осно́вных сульфатов кобальта(II) различного состава, в частности:
  голубого цвета;
  синего цвета;
  фиолетового цвета.
 При взаимодействии концентрированного раствора сульфата кобальта(II) с насыщенными растворами сульфатов ряда щелочных металлов или аммония образуется осадок двойных солей (шёнитов):
 
 При взаимодействии раствора сульфата кобальта(II) с растворами ортофосфатов или арсенатов щелочных металлов выпадает осадок соответствующих солей кобальта(II):
 
 Кроме того, сульфат кобальта(II) вступает во все обменные реакции, характерные для растворимых солей кобальта(II) и растворимых сульфатов, например:
 образует осадок сульфида кобальта(II) при взаимодействии с гидросульфидом аммония
 
 образует осадок сульфата бария при взаимодействии с нитратом бария

Образование комплексных соединений 
 При взаимодействии сульфата кобальта(II) с концентрированным гидратом аммиака образуется жёлтый осадок сульфата гексаамминкобальта(II):
 
 В сернокислых растворах сульфат кобальта(II) образует комплексные анионы, в частности анион дисульфатокобальтата(II):

Образование соединений кобальта(III) 
Сульфат кобальта(II) окисляется до соединений кобальта(III) при действии сильных окислителей.
 При озонировании раствора сульфата кобальта(II) в серной кислоте образуется раствор сульфата кобальта(III):
 
 При фторировании раствора сульфата кобальта(II) в 4N серной кислоте при 0 °C выпадает осадок 18-гидрата сульфата кобальта(III):

Электролиз 
При электролизе водного раствора сульфата кобальта(II) на катоде выделяется металлический кобальт, на аноде выделяется кислород:
 
 

Данный процесс используется для гальванического покрытия других металлов кобальтом.

Получение 
Сульфат кобальта(II) может быть получен следующими способами.
 взаимодействием оксида или гидроксида кобальта(II) с разбавленной серной кислотой: В концентрированной горячей серной кислоте растворение оксидов кобальта идет быстрее.
 
 
 CoCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 + CoSO4

 взаимодействием сульфида кобальта(II) с горячей концентрированной азотной кислотой:
 
 взаимодействием дисульфида(2−) кобальта(II) (минерал каттьеит) с кипящей концентрированной серной или азотной кислотой:

Применение 
Сульфат кобальта(II) используется в качестве сырья для получения других соединений кобальта, как компонент электролитов при гальваническом покрытии других металлов кобальтом, в качестве пигмента для окрашивания стекла и керамики.

Токсичность 
Сульфат кобальта(II) является умеренно-токсичным веществом: LD50 для крыс перорально составляет 582 мг/кг (для гептагидрата).

При вдыхании может вызывать затруднение дыхания, астму; может вызывать рак. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При попадании внутрь организма может оказывать мутагенный эффект, влиять на репродуктивную функцию.

Основные симптомы отравления сульфатом кобальта(II) включают в себя диарею, потерю аппетита, падение температуры тела и артериального давления. Основные поражаемые органы — почки, сердце и поджелудочная железа.

Сульфат кобальта(II) способен вызывать долговременные неблагоприятные изменения в водной среде: LC50 для дафний составляет 6 мг/л в течение 48 часов; IC50 для Pseudokirchneriella subcapitata составляет 0,4 мг/л в течение 72 часов (данные приведены для безводного соединения).

См. также
Сульфат кобальта(III)

Примечания 

К
Соли кобальта
Пигменты